Карл V (Carl, Karl, Charles, Karel, Carlo, Carlos, Károly) може да се отнася за:

 Карл V (1500-1558), император на Свещената Римска империя, като Карл I крал на Испания
 Карл V (1661-1700), крал на Неапол, като Карлос II крал на Испания
 Шарл V Мъдри (1338-1380), крал на Франция
 Карл V (Лотарингия) (1643-1690), херцог на Лотарингия